Рюдинг  — шведская фамилия и род.

Его представители (в обратном хронологическом порядке):
 Рюдинг, Эдвин (род. 2003) — актёр.
 Ларс Рюдинг (Lars Ryding; р. 1947) — журналист, главный редактор  «Svenska Dagbladet», дед предыдущего. 
 Геран Рюдинг (Göran Ryding; 1916—2007) — посол Швеции в СССР, отец предыдущего.
 Геста Рюдинг (Gösta Ryding; 1881—1969) — крупный промышленник, отец предыдущего.
 Густав Рюдинг (Gustaf Ryding; 1833—1901) — губернатор Вестерноррланда, отец предыдущего.
 Рюдинг, Аксель (Axel Ryding; 1831—1897) — военный министр Швеции, старший брат предыдущего.